Acapulco kan syfta på:
 6349 Acapulco − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Mexiko 

 Acapulco, Acapulco de Juárez, 
 Acapulco, Chiapas, La Trinitaria, 
 Acapulco, Veracruz, Zentla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar